

Geografia
 Avio – comune italiano in provincia di Trento
 Avio – affluente di sinistra del fiume Oglio.
 Valle dell'Avio – valle alpina percorsa dal torrente omonimo, convalle della Val Camonica.
 Lago d'Avio – bacino artificiale nella valle omonima.

Altro 
 Avio S.p.A. – Azienda aerospaziale italiana
 Avio – nome di colore derivante dalla parola aviazione
 Benzina avio (Avgas) – tipo di combustibile usato principalmente sugli aeroplani
 Ludovico Avio – calciatore argentino